Око-1:

 Око-1 — спутниковая система обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет.
 ОКО-1 — самолёт авиаконструктора Всеволода Константиновича Таирова.
 Око-1 — полицейский аэростат высотного наблюдения